Piket ist der Familienname folgender Personen: 

 Jeroen Piket (* 1969), niederländischer Schachgroßmeister
 Roberta Piket (* 1966), US-amerikanische Jazzpianistin, Sängerin, Komponistin und Autorin

Siehe auch:
 Pikett
 Piquet (Begriffsklärung)
 Picquet
 Pickett